Чернавка — река в России, протекает в Мышкинском районе Ярославской области; левый приток реки Катка.

Сельские населённые пункты около реки: Дмитриевка, Черноусово, Аристово, Коренево, Нинорово, Антеплево; напротив устья — Малое Поповичево.

Примечания 

Бассейн Катки (приток Корожечны)
Реки Мышкинского района